UMPS est un sigle qui désigne :
 Uridine monophosphate synthétase, enzyme bifonctionnelle ( et ) synthétisant l'uridine monophosphate ;
 Unité de médecine et physiologie spatiales, laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Tours, travaillant en partenariat avec divers laboratoires et centres de recherches européens, américains et russes, ainsi qu'avec des industriels français ;
 Universal Microprocessor Program Simulator, logiciel de simulation universel de microcontrôleurs fonctionnant sous environnement Windows, créé par la société française Virtual Micro Design ;
 Unité mobile de premiers secours ; Association Nationale de Sécurité Civile
 UMPS, mot-valise formé sur la base des deux sigles UMP et PS, utilisé en particulier par le Front national.